Vauchamps, commune française du Doubs
 Vauchamps, commune française de la Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France